, pièce de théâtre de  et  sortie en 1955 ;
 Inherit the Wind, titre original de Procès de singe, film de Stanley Kramer sorti en 1960 ;
 , téléfilm de George Schaefer sorti en 1965 ;
 Inherit the Wind, titre original de , téléfilm de David Greene sorti en 1988 ;
 , téléfilm de Daniel Petrie sorti en 1999.